Tell Me
 Tell Me — песня Билли Майерс
 Tell Me — песня Мелани Браун
 Tell Me — песня Diddy
 Tell Me — песня The Rolling Stones
 Tell Me — песня White Lion
 Tell Me — песня Wonder Girls